Знаменская во́лость — историческая административно-территориальная единица Изюмского уезда Харьковской губернии с волостным правлением в селе Знаменском.

По состоянию на 1885 год состояла из 5 поселений, 5 сельских общин. Население — 3095 человек (1570 человек мужского пола и 1525 — женского), 454 дворовых хозяйства.

Основные поселения волости:

 Знаменское (Анновка) - бывшее владельческое село при реках Торце и Черкаске в 40 верстах от уездного города Изюма. В селе волостное правление, 210 дворов, 1380 жителей, православная церковь, школа, 2 ярмарки.
 Троицкая - бывшая владельческая деревня при реке Торце, 164 двора, 1137 жителей.

Храмы волости:

 Иоанно-Предтеченская церковь в селе Знаменском.

Литература 

 Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел. Вып. 3: Губернии Малороссийские и юго-западные: [Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, Подольская]. - 1885. - [8], 333 c.: табл. - В подзаг.: По дан. обслед-я произвед. стат. учреждениями М-ва вн. дел, по поруч. Стат. Совета.
 Харьковский календарь на 1917 г. — Харьковский губернский статистический комитет. — 1917. — С. 273-276.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Изюмского уезда
История Донецкой области